Das AEGON Classic Birmingham 2017 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2017. Das Rasenplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 19. bis 25. Juni 2017 in Birmingham statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das AEGON Classic Birmingham 2017 fand vom 16. bis 18. Juni 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Birmingham